La Coupe du monde d'athlétisme peut désigner :
La Coupe du monde des nations d'athlétisme : compétition d'athlétisme disputée de 1977 à 2006 regroupant les équipes des cinq continents (masculines et féminines), l'équipe des États-Unis et les deux équipes en tête de la dernière coupe d'Europe des nations
La Coupe du monde d'athlétisme : compétition d'athlétisme inaugurée en 2018 regroupant 8 nations